Dongyue miao 东岳庙 (Peking), Dongyuetempel van Beijing
Dongyue guan 东岳观 (Zhejiang, Pingyang), Dongyuetempel van Pingyang 
Dongyue guan 东岳观 (Zhejiang, Rui'an County), Dongyuetempel van Rui'an 
Dongyue miao 东岳庙 (Jiangsu, Huai'an), Dongyuetempel van Jiangsu 
Dongyue miao 东岳庙 (Shandong), Dongyuetempel van Beijing
Jiexiu Dongyue miao 介休东岳庙, Jiexiu, Dongyuetempel van Jiexiu
Wanrong Dongyue miao 万荣东岳庙, Wanrong, Dongyuetempel van Wanrong

Een Dongyuetempel is een daoïstische tempel die gewijd is aan de god van Tai Shan, Dongyuedadi

Taoïstische tempel